

1987

Ссылки 
 Английские фильмы 1987 года на сайте Internet Movie Database

Фильмы Великобритании по годам
Фильмы Великобритании 1987 года